Ри́вер (, «река») — составная часть топонимов и названий, имя.

Топонимы 
 Ривер — тауншип в округе Ред-Лейк, Миннесота, США.
 Ривер-Ги — графство в Либерии.
 Ривер-Сесс — графство в Либерии.
 Ривер-Фолс — тауншип в округе Пеннингтон, Миннесота, США.

Спортивные клубы 
 «Ривер» — бразильский футбольный клуб из города Терезина.
 «Ривер» — сокращённое название клубов «Ривер Плейт» в Южной Америке.

Имя 
 Ривер Сонг — персонаж британского телесериала «Доктор Кто».
 Ривер Феникс — американский актёр, старший брат актёра Хоакина Феникса.

Прочее 
 Ривер — в покере, заключительный раунд торговли, последняя карта, например в Техасском холдем или Омахе
 Ривер Айланд (River Island) — британская марка одежды.
 RIVER — 14-й сингл японской идол-группы AKB48.
 River — песня Эминема.
 River — альбом Иззи Стрэдлина.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 River